«What Do You Mean?» () — песня, записанная канадским поп-певцом Джастином Бибером, вышедшая 28 августа 2015 года. Автором песни выступили Джастин Бибер, Jason Boyd, Mason Levy. Сингл в исполнении Джастина Бибера сразу же в дебютную неделю возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100, став в нём первым в музыкальной карьере Бибера лидером чарта.
Сингл стал седьмым хитом Бибера попавшим в лучшую американскую десятку top-10, а также 23-м хитом за всю 57-летнюю историю Hot 100, сразу попавшим на вершину хит-парада США. Кроме того, Бибер стал самым молодым певцом (мужчиной), взошедшим на вершину чарта (в 21 год) и самым молодым исполнителем в целом после певицы Фантазии Баррино, лидировавшей с её хитом «I Believe» в 2004 году.

История 
28 июля 2015 года Джастин Бибер впервые анонсировал песню «What Do You Mean?» на радиошоу On Air with Ryan Seacrest американского актёра Райана Сикреста.
Продвижению песни способствовала рекламная акция в социальных сетях с участием таких звёзд как Мэрайя Кэри, Эд Ширан, Ариана Гранде, Райан Сикрест, Fifth Harmony, Big Sean, Аланис Мориссетт, Меган Трейнор, G-Dragon, Хэлси, Коди Симпсон, Эшли Бенсон, Марта Стюарт, Джеймс Корден, Little Mix, Шакил О'Нил, Крис Мартин (из группы Coldplay), Бритни Спирс, Мартин Гаррикс и многие другие.
Впервые песня «What Do You Mean?» была представлена Бибером в живом исполнении 30 августа 2015 года на Церемонии MTV VMA 2015. Также он исполнил этот трек на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon вместе с группой The Roots и при участии Black Thought и на шоу The Today Show вместе с его двумя более ранними песнями и с «Where Are U Now» на шоу Think It Up!, и на 7-й серии шоу из серии The X Factor Australia
.

Итоговые списки

Клип 
Главную героиню клипа на песню «What Do You Mean?» сыграла модель из Молдовы Ксения Дели.

К декабрю 2016 года число просмотров на канале YouTube превысило 1,4 млрд и клип вошёл в список 20 наиболее просматриваемых видео на YouTube.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни 2015 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни Джастина Бибера
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни, написанные Джастином Бибером
Песни, написанные Poo Bear